Мировая классика бейсбола либо Мировая бейсбольная классика () — международное соревнование по бейсболу, проходящий под эгидой WBSC (с 2013 года). Первый турнир состоялся в 2006 году по инициативе MLB. С 2006 по 2013 год проводился под руководством IBAF.

В связи с исключением бейсбола из программы летних Олимпийских игр (после 2008 года) и прекращением проведения чемпионата мира (с 2011 года) является главным соревнованием для национальных сборных. Победитель турнира получает титул «Чемпион мира».

С 2009 года проводится раз в четыре года.

Регламент 
В финальной части турнира принимает участие 16 команд. В 2006 и 2009 годах участники приглашались организаторами. В розыгрыше 2013 года добавлен квалификационный раунд. Двенадцать лучших команд предыдущего турнира сохранили место в финальном раунде, а четыре худших выбыли в квалификационный раунд.

В квалификационном раунде участвует шестнадцать команд, разбитых на четыре группы по четыре команды. Соревнования проводятся по системе Double Elimination. Победители каждой из групп выходят в финальную часть турнира.

В финальном турнире шестнадцать команд разбиты на четыре группы по четыре команды. Две лучших сборных из каждой группы выходят в полуфинальный раунд. В полуфиналах восемь команд разбиты на две группы по четыре команды. По две лучших сборных выходят в чемпионских раунд, проводящийся по олимпийской системе — полуфиналы и финал, состоящие из одной игры. Обладатель третьего места определяется WBSC по статистическим показателям.

Призёры

Медальная таблица

Награды

Самый ценный игрок 

Главной наградой за индивидуальные достижения по ходу турнира является приз «Самому ценному игроку», вручаемый после окончания финального матча. Первым обладателем приза в 2006 году стал питчер Дайсукэ Мацудзака.

Сборная всех звёзд 
По завершении каждого турнира организаторами формируется символическая Сборная всех звёзд турнира, включающая в себя трёх питчеров, восемь полевых игроков и назначенного бьющего. По итогам четырёх состоявшихся турниров в состав Сборной всех звёзд входили представители десяти стран.

Статистика

Отбивающие

Подающие

См. также 
 Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола
 Чемпионат мира по бейсболу
 WBSC Премьер-12

Ссылки 
 Официальный сайт

Соревнования по бейсболу